Street Smart peut désigner :

Street Smart, un jeu vidéo d'arcade ;
Street Smart, un film américain renommé La Rue en français ;
Street Smarts, une série télévisée américaine.

Homonymie de titre